ARA Corrientes — название нескольких кораблей ВМС Аргентины, в честь аргентинской провинции на северо-востоке страны.

 ARA Corrientes (1897) — эскадренный миноносец английской постройки, головной корабль серии.
 ARA Corrientes (T-8) — эскадренный миноносец английской постройки типа «Буэнос-Айрес».
 ARA Corrientes (Q-70) — минный заградитель, бывший американский десантный корабль USS LSM-86.

См. также 
 ARA (префикс)